Il doppio dello Savannah Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Carsten Ball e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Ball ha fatto coppia con Ryan Harrison, ma ha perso nel 1º turno contro David Rice e Sean Thornley.

Reynolds ha fatto coppia con Alex Bogomolov, Jr., ma si è ritirato a causa di una fascite plantare contratta da Reynolds.

Tejmuraz Gabašvili e Denys Molčanov hanno battuto in finale Michael Russell e Tim Smyczek 6–2, 7–5.

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Jack Sock (primo turno)
  Carsten Ball /  Ryan Harrison (primo turno)

  Alex Bogomolov, Jr. /  Bobby Reynolds (Quarti di finale, ritiro)
  Alex Kuznetsov /  Miša Zverev (Quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Savannah Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013